Ana de Habsburgo o Ana del Tirol (Innsbruck, 4 de octubre de 1585-Viena, 14 de diciembre de 1618) fue la esposa del emperador Matías. Por este matrimonio ella se convirtió en emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, reina de Alemania, reina de Bohemia y reina de Hungría. Sus padres fueron el archiduque Fernando II de Austria y Ana Catalina Gonzaga de Mantua.

Biografía
Ana de Habsburgo-Gonzaga fue la última hija del archiduque Fernando II de Austria (1529-1595), conde del Tirol e hijo del emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, y de su sobrina Ana Catalina Gonzaga de Mantua (1566-1621), hija del duque Guillermo Gonzaga de Mantua y de la archiduquesa austriaca Leonor de Habsburgo. 

El 4 de diciembre de 1611, se casó en Viena con el emperador Matías I, quien ya tenía más de cincuenta años para entonces. Matías era su primo hermano; el emperador Maximiliano II, padre de Matías, era el hermano mayor del padre de Ana. El matrimonio no tuvo hijos.

En 1617, Ana y su esposo fundaron la Iglesia de los Capuchinos en Viena, que es donde quería ser enterrada, de manera que Matías hizo que se construyese la cripta imperial. Ana falleció un año después y fue enterrada allí. Tres meses más tarde, Matías murió y fue sepultado con Ana en la cripta imperial.

La mayor parte de los emperadores y emperatrices del Sacro Imperio Romano Germánico fueron enterrados, a partir de entonces, en la cripta imperial.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVII
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Reinas consortes de Hungría del siglo XVII
Ana
Fallecidos en Viena
Reinas consortes de Bohemia del siglo XVII
Reinas consortes de la casa de Habsburgo